

Ruimtevaart
Discovery (ruimteveer), een ruimtevaartuig
Discoveryprogramma, een Amerikaans ruimtevaartprogramma
USS Discovery, een fictief ruimteschip uit Star Trek

Televisie
Discovery Channel, een Amerikaans televisienetwerk 
Discovery Channel (wielerploeg), een Amerikaanse wielerploeg gesponsord door Discovery Channel
Star Trek: Discovery, een Amerikaanse televisieserie uit de Star Trek-franchise

Schepen
Stena Discovery (schip, 1997), een schip dat tot 2007 de veerdienst tussen Hoek van Holland en Harwich onderhield
Discovery (schip Hudson), een 16e-eeuws schip gebruikt in ontdekkingsreizen naar Noord-Canada
RRS Discovery, een onderzoeksschip van de Britse marine, onder meer gebruikt door Robert Falcon Scott
Fugro Discovery, een onderzoeksschip van Fugro

Muziek
Discovery (album), een muziekalbum van Electric Light Orchestra
Discovery (Chris de Burgh), een single
Discovery (Daft Punk), een muziekalbum van Daft Punk
Discovery (Mike Oldfield)

Andere
Discovery (medicijnonderzoek), een grootschalig Europees onderzoek naar medicijnen tegen COVID-19
Discovery (appel), een appelras
Land Rover Discovery, een automodel
Discovery (recht), een juridisch begrip uit het Angelsaksische common law-stelsel